Чемпионат MLS 2020 () — 108-й сезон по футболу, санкционированный ФИФА в США и Канаде, 42-й сезон национальной лиги первого дивизиона и 25-й сезон MLS, высшей лиги США и Канады по футболу. В чемпионате принимали участие 26 команды (23 из США и 3 из Канады).

Регулярный чемпионат начался 29 февраля и должен закончиться 7 ноября, матчем за Кубок MLS 2020.

12 марта 2020 года сезон был приостановлен сроком на месяц из-за пандемии коронавирусной инфекции. 19 марта приостановка сезона была продлена до 10 мая.

Новости сезона 
• В сезоне 2020 в лигу вступили два новых клуба, «Интер Майами» и «Нэшвилл», тем самым став 25-й и 26-й франшизой соответственно.• Стадион «Авайя Стэдиум» был переименован в «Эртквейкс Стэдиум», в связи с банкротством компании Avaya и неудачей «Сан-Хосе Эртквейкс» в поисках нового спонсора. Также стадион «Тален Энерджи Стэдиум» в Филадельфии, после истечения контракта со спонсором был переименован в «Субару Парк». • Сезон 2020 станет первым, в котором не все клубы сыграют против друг друга. До этого каждая команда хотя бы раз играла со всеми остальными командами.

Клубы-участники

География

Стадионы

Тренеры, капитаны и спонсоры 
Экипировка для всех команд лиги поставляется компанией Adidas.

Тренерские изменения

Регулярный чемпионат

Расписание 
Регулярный сезон 2020 года начался 29 февраля 2020 года, и первоначально планировалось завершить его 4 октября 2020 года. Лига разделена на две конференции по 13 команд, каждая из которых играет 34 игры (17 домашних матчей и 17 выездных матчей). Команды сыграют по два матча с каждым из членов своей конференции и один матч против 10 из 13 участников противоположной конференции. Сезон 2020 года будет первым сезоном MLS, в котором каждая команда не играет ни с одной другой командой хотя бы один раз.

Турнирная таблица

Восточная конференция

Западная конференция

Общий зачёт 
Команда, занявшая первое место по итогам сезона, станет обладателем титула Supporters’ Shield, а также будет участвовать в Лиге чемпионов КОНКАКАФ 2021.

Результаты матчей

Посещаемость

Домашняя посещаемость

Наивысшая посещаемость

Регулярный чемпионат

Статистика

Голы

Голевые передачи



Награды

Игрок месяца

Игрок / команда недели 
 Жирный обозначает игрока недели.

Гол недели

Переходы игроков

Коллективный договор 
6 февраля 2020 года MLS и Ассоциация игроков MLS подписали новый коллективный договор (CBA), сроком на пять лет (до 2024 года).

В новом договоре о заключении коллективных договоров MLS к 2024 году лига увеличит расходы на игроков примерно до 11,6 млн долларов на клуб, как минимальная зарплата, так и призовые бонусы за победу в матчах и турнирах.

Ассоциация игроков также смогла договориться о значительно более низком пороге для свободного агентства. Ранее для предъявления прав на бесплатное агентство, игроку должно было быть 28 лет, при этом он должен был отыграть в лиге не менее восьми сезонов. Согласно новому соглашению, возраст игрока сокращается до 24 лет, а стаж до пяти сезонов.

Супердрафт 
Каждый год в январе лига проводит Супердрафт MLS. Первые два раунда Супердрафта MLS 2020 года состоялись 9 января 2020 года, а третий и четвертый раунды были проведены по конференц-связи 13 января.

Так как «Интер Майами» и «Нэшвилл» вступили в лигу, они получили первые два места на Супердрафте MLS 2020.

Турнир MLS is Back

См. также 
 Распространение COVID-19 в США
 Распространение COVID-19 в Канаде

Примечания

Ссылки 
 MLSsoccer.com — официальный сайт лиги

2020
2020 год в футболе